

Biologie 
 Nemausus Stål, 1866 est un genre d'insectes hétéroptères (punaises) de la famille des Alydidae.

Géographie 
 Nemausus était le nom antique de la ville de Nîmes.
 Nemausus 1 est un ensemble de deux immeubles de logements à Nîmes conçus par Jean Nouvel.

Mythologie 
 Nemausus était le dieu celte protecteur de la ville de Nîmes.

Culture 
 Nemausus est le nom d'un documentaire par Pierre Stine racontant les origines de la ville de Nîmes.